Пістоя — місто в Італії, столиця однойменної провінції,
 Пістоя — провінція в Італії, у регіоні Тоскана.